Moco hace referencia a varios artículos:

Fluido
 Moco, sustancia viscosa de origen biológico.

Gastronomía
 Loco Moco, plato típico de Hawái.

Lugares
 Morro do Moco, montaña de mayor altitud en Angola.

Zoología
 Mocó o Kerodon, género de roedores de la familia Caviidae.

Además
 Nissan Moco, un kei car japonés.
 Moco, término náutico.